Torneo Clausura 2001 puede referirse a:

 Torneo Clausura 2001 en Argentina.
 Torneo Clausura 2001 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2001 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2001 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2001 en Honduras.
 Torneo Verano 2001 en México.
 Torneo Clausura 2001 en Panamá.
 Torneo Clausura 2001 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2001 en Perú.
 Torneo Clausura 2001 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2001 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2001,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2002,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2003,  desambiguación.